Behmer est un patronyme porté notamment par :

 Anke Behmer (1961-), athlète est-allemande qui concourait sur l'heptathlon ;
 Ernst Behmer (1875-1938), acteur allemand.